Сурен Кочарян: Кочарян, Сурен Акимович (1904—1979) — мастер художественного слова, драматический актёр.
 Кочарян, Сурен Гарникович (1920—2010) — заслуженный деятель искусств Украины, профессор.